Шелковская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Великолукском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Шелково.

География 
Территория волости граничит на западе с Переслегинской, на юге — с Лычёвской волостью Великолукского района и городским округом города Великие Луки, на востоке — с Куньинским районом, на северо-западе и севере — с Локнянским районом Псковской области, на востоке и северо-востоке — с Тверской областью.

До декабря 2014 года волость граничила на севере с Марьинской, на западе — с Переслегинской, на северо-востоке — с Букровской волостями, на юге — с Лычёвской волостью и городским округом города Великие Луки, на востоке — с Куньинским районом.

Население 

* Численность населения на 1 января 2015 год и ранее приведены в прежних границах сельского поселения (волости) до вступления в силу Закона об объединении муниципальных образований

Населённые пункты 
В состав Шелковской волости входят 133 населённых пункта, в том числе: 129 деревень, 1 станция и 3 посёлка.

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Шелковский сельсовет был превращён в Шелковскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Шелковская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Великолукский район со статусом муниципального района.

В состав Шелковской волости с января 1995 до декабря 2014 года входили 28 населённых пунктов, в том числе: 26 деревень — Баландино, Великополье, Гаписово, Гороватка, Греблы, Гречухино, Долгая, Дубровка, Заболотье, Изотино, Кленовка, Корытово, Литвиниха, Максимово, Мандусово, Мартьяниха, Милолюб, Никулино, Новосёлки, Першино, Погорелка, Рыжково, Садки, Сафоново, Суханово, Шелково, — а также 1 посёлок — Мелиораторов, — и 1 станция — Сердце.

Законом Псковской области от 10 декабря 2014 года Шелковская волость была расширена 22 декабря 2014 года (с 156,05 до 1098,72 км²) за счёт присоединения территорий упразднённых Черпесской, Марьинской и Букровской волостей.

Примечания

Ссылки 
 Шелковская волость на официальном сайте Великолукского района

Муниципальные образования Великолукского района
Сельские поселения Псковской области